Женская сборная США по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая США на международной баскетбольной арене. Она является девятикратным чемпионом олимпийских игр и десятикратным чемпионом мира. Управляющим органом сборной выступает Федерация баскетбола США.

Справка 
Женская сборная США по баскетболу является сильнейшей женской сборной в мире. Она многократный чемпион мира, чемпионата Америки и олимпийских игр. До 1992 года её основным соперником была команда СССР. После распада СССР с командой США пытаются конкурировать сборная России и сборная Австралии, однако сборная считается бесспорным фаворитом любого официального турнира: с 1995 года она проиграла лишь один раз, одержав более ста побед. Последнее поражение было от сборной России в полуфинале чемпионата мира 2006 года. Основу сборной США составляют игроки, которые выступают в WNBA, а также прошедшие через игры в университетских командах.

Результат

Олимпийские игры 

 1976: 2-е место 
 1984: 1-е место 
 1988: 1-е место 
 1992: 3-е место 
 1996: 1-е место 
 2000: 1-е место 
 2004: 1-е место 
 2008: 1-е место 
 2012: 1-е место 
 2016: 1-е место 
 2020: 1-е место

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 

 1953: 1-е место 
 1957: 1-е место 
 1959: не участвовала
 1964: 4-е место
 1967: 11-е место
 1971: 8-е место
 1975: 8-е место
 1979: 1-е место 
 1983: 2-е место 
 1986: 1-е место 
 1990: 1-е место 
 1994: 3-е место 
 1998: 1-е место 
 2002: 1-е место 
 2006: 3-е место 
 2010: 1-е место 
 2014: 1-е место 
 2018: 1-е место 
 2022: 1-е место

Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин 

 1989: 4-е место
 1993: 1-е место 
 1997: 2-е место 
 2007: 1-е место 
 2019: 1-е место 
 2021: 1-е место

Текущий состав

См. также 
 Мужская сборная США по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте FIBA

 
США
Баскетбол в США